Rabaçal puede referirse a:

 Rabaçal (Mêda), freguesia en el municipio de Mêda.
 Rabaçal (Penela), freguesia del municipio de Penela.
 Queijo Rabaçal, queso típico de Portugal.
 Río Rabaçal, afluente del río Túa.